У́кри () — населённый пункт в южной части Латвии, расположенный в Укрской волости Ауцского края на границе с Литвой. До 1 июля 2009 года входил в состав Добельского района.

Является центром Укрской волости. Расстояние до Добеле — 49 км. По данным на 2015 год, в населённом пункте проживало 162 человека.

История 
Поселение появилось на землях, ранее принадлежавших Укрскому поместью.

В советское время населённый пункт был центром Укрского сельсовета Ауцского района, а затем — Добельского района. В селе располагалась центральная усадьба совхоза «Укри».

В Укри имеются: магазин, библиотека, фельдшерский пункт, почтовое отделение.

Примечания

Ссылки 
 База данных географических названий Латвии 

Населённые пункты Ауцского края
Укрская волость
Волостные центры Латвии